Николай Капустин: Капустин, Николай Гиршевич (1937—2020) — советский и российский композитор, пианист.
 Капустин, Николай Стратонович (1934—2016) — советский и российский религиовед и философ.
 Капустин, Николай Юрьевич (род. 1957) — советский и российский математик, доктор наук, профессор факультета ВМК МГУ.